Baley ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Baley (* 1950), argentinischer Fußballspieler
 Stefan Baley (1885–1952), polnischer Psychologe, Arzt und Pädagoge

Siehe auch:
 Balei
 Balej